Зимники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зимники — деревня в Браславском районе Витебской области.

Россия 
 Зимники — село в Дальнереченском районе Приморского края.

См. также 
 Зимник (значения)